Mainguy ist der Familienname folgender Personen:
 Cyrille Mainguy (* 1974), Tennisspieler für Pacific Oceania
 Dominique Maiguy (* 1965), französischer Comiczeichner
 Émmeline Mainguy (* 1988), französische Fußballspielerin
 Rollo Mainguy (1901–1979), kanadischer Vizeadmiral